Сан Модесто има више значења:

 Сан Модесто (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Модесто (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику